Pumm ist der Familienname folgender Personen:

Erhard Pumm (1945–2011), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Politiker
Günter Pumm (* 1944), deutscher Politiker
Peter Pumm (* 1943), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pum